Beartrap Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beartrap Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Beartrap Lake (Mono County, Kalifornien)
 Beartrap Lake (Minnesota)
 Beartrap Lake (Wisconsin)